

Acronimi 
 IJN  – sigla anglofona (Imperial Japanese Navy) della Marina imperiale giapponese.

Codici 
 ijn  – codice ISO 639-3 della lingua kalabari.